Кокинский сельский округ

Брянская область 

 Кокинский сельский административный округ Выгоничского района

Кировская область 

 Кокинский сельский округ Юрьянского района (упразднён)